Marama Vahirua
 Pascal Vahirua